Jesus lever är ett musikalbum av trallpunkbandet Sten & Stalin som utkom 1998.

Låtar på albumet
 Kapitalets land
 Svenska folk
 Hyllningssång
 De ljuger
 Rättigheter
 På andra sidan
 Sonen
 Bengt
 Flickan & Kråkan (Mikael Wiehe cover)
 Ölhävararmen
 Våning nr. 12
 Sången till dig

Musikalbum 1998